

Persone
Davide Frattesi – calciatore italiano

Altro
Frattesi – abitanti di Ausonia (Italia)
Frattesi – abitanti di Fratta Terme
Frattesi – abitanti di Frattamaggiore
Frattesi – abitanti di Fratte Rosa